Острів Ікі
 Провінція Ікі